Jérôme Denis est un réalisateur français.

Filmographie
Réalisateur
 2009 : Quarante, avec Christel Milhavet

Liens externes
 

Réalisateur français
Naissance en février 1976